Чистопольский сельсовет — административн-территориальные единицы и муниципальные образования: :

 Чистопольский сельсовет — Балахтинский район, Красноярский край.
 Чистопольский сельсовет — Ленинский район, Крым.
 Чистопольский сельсовет — Борский район, Нижегородская область.
 Чистопольский сельсовет — Коченёвский район, Новосибирская область.